John Spencer (acteur), een Amerikaanse acteur
John Spencer (snookerspeler), een Engelse snookerspeler
John Spencer (zanger), een Nederlandse zanger
John Spencer (voetballer), een Schotse voetballer
Jon Spencer, zanger en gitarist van zijn band The Jon Spencer Blues Explosion
John Spencer (1734-1783), 1e graaf Spencer
John Spencer (1782-1845), 3e graaf Spencer
John Spencer (1835-1910), 5e graaf Spencer
John Spencer (1924-1992), 8e graaf Spencer